Canadienne est l'adjectif féminin relatif au Canada.
Une canadienne est un type de tente de camping.
Une canadienne est une espèce bovine élevée au Canada.
Une canadienne est manteau d'hiver droit, 3/4 (mi-cuisses), généralement fait d'un épais tissu de laine, pourvu d'un capuchon et de boutons à brandebourgs.